Ащиколь — название географических объектов в Казахстане.

Населённые пункты 
 Ащиколь — село в Атбасарском районе Акмолинской области.
 Ащиколь — село в Акжарском районе Северо-Казахстанской области.

Другое 
 Ащиколь — впадина в песках Моюнкум (Джамбулская область)
 Ащиколь — озеро в Восточно-Казахстанской области